de oude naam van de Vlaamse Kristelijke Arbeidersjongeren (KAJ)
 de Nederlandse Katholieke Arbeidersjeugd